Пе́ккала () — финская фамилия. Известные носители:

 Пеккала, Ахти (1924—2014) — финский государственный деятель.
 Пеккала, Вильхо (1898—1974) — финский борец.
 Пеккала, Мауно (1890—1952) — финский политик.
  (1887—1956) — финский политический и государственный деятель.